Franciaország
Le Plessis-Belleville, település Franciaországban, Oise megyében
Le Plessis-aux-Bois, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Le Plessis-Brion, település Franciaországban, Oise megyében
Le Plessis-Dorin, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Le Plessis-l’Échelle, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Le Plessis-l’Évêque, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Le Plessis-Feu-Aussoux, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Le Plessis-Grammoire, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Le Plessis-Grimoult, település Franciaországban, Calvados megyében
Le Plessis-Grohan, település Franciaországban, Eure megyében
Le Plessis-Hébert, település Franciaországban, Eure megyében
Le Plessis-Lastelle, település Franciaországban, Manche megyében
Le Plessis-Macé, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Le Plessis-Pâté, település Franciaországban, Essonne megyében
Le Plessis-Patte-d’Oie, település Franciaországban, Oise megyében
Le Plessis-Placy, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Le Plessis-Robinson, település Franciaországban, Hauts-de-Seine megyében
Le Plessis-Sainte-Opportune, település Franciaországban, Eure megyében
Le Plessis-Trévise, település Franciaországban, Val-de-Marne megyében